Eusebia ist der Name folgender Personen:

 Eusebia († 360), Frau des Kaisers Constantius II.
 Eusebia (Heilige) († 680 oder 689), Heilige und Äbtissin
 Geburtsname der Xena (Heilige), († möglicherweise um 450) 
 Geburtsname der Ereleuva, der Mutter Theoderichs des Großen
 Eusebia, Figur aus der Comicserie Fix und Foxi

Eusebia steht für:
 Eusebia, antiker Name der heutigen Stadt Kayseri (Türkei)

Zur Herkunft des Namens siehe die männliche Form Eusebius.